Manuel Fernández de Castro puede hacer referencia a:

 Manuel Fernández de Castro (1662-c. 1712), pintor español;
 Manuel Fernández de Castro y Suero (1825-1895), ingeniero de minas español;
 Manuel Fernández de Castro y Menéndez Hevia (1834-1905), sacerdote y escritor español;